A Marcha dos Usuários a Brasília pela Reforma Psiquiátrica Antimanicomial aconteceu em 30 de setembro de 2009. Evento organizado pela Rede Internúcleos da Luta Antimanicomial (Renila) e com o apoio de diversas entidades, como o Conselho Federal de Psicologia

Cerca de 2300 pessoas, dentre elas usuários da saúde mental de 23 estados do Brasil, marcharam em Brasília por uma Reforma Psiquiátrica Antimanicomial. Os usuários de serviços de saúde mental foram às ruas para defender os seus direitos. O processo de transformação da política de assistência em saúde mental foi iniciado, no país, há cerca de 20 anos, no Congresso de Bauru, quando ganhou força a mobilização e a construção de um movimento social que apontava a necessidade e a possibilidade de uma sociedade sem manicômios. A Reforma Psiquiátrica, instituída com a lei 10.216/01, demorou dez anos para ser aprovada.

Na ocasião da Marcha, grupos de usuários, familiares e trabalhadores da área se organizaram para exigir esses avanços, na direção de uma assistência efetivamente antimanicomial, o que pressupõe a completa substituição dos leitos em hospitais psiquiátricos por uma rede comunitária de serviços, que garanta o direito à cidadania  e a saúde mental.

Uma das marcas do movimento antimanicomial é a denúncia de todas as formas de violência e opressão contra pessoas que ocorre muitas vezes no interior  dos locais de internação.

O princípio de que não existe saúde mental sem reconhecimento dos sujeitos, dos seus direitos, da sua plena condição de participação na vida social, levou a Marcha a analisar e apresentar demandas não apenas às políticas públicas de saúde, mas também a outros setores.

Encontros 
Por isso, no dia da Marcha os usuários da saúde mental tiveram diversas audiências, nas quais apresentaram suas demandas para que setores do Estado se comprometessem com a saúde mental, empreendendo novas políticas, produzindo transformações em princípios, estruturas e funcionamentos.

Os encontros foram com:

 Ministério da Justiça
 
 Ministério da Cultura
 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
 
 Ministério da Previdência Social
 Ministério da Saúde
 
 
 Procuradoria Geral da República
 Senado Federal
 Presidência da República

Ao Ministério da Saúde, a Marcha dos Usuários apresentou uma série de demandas para as políticas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Especialmente no que se refere à efetiva possibilidade de atenção à crise nos serviços abertos (aqueles que oferecem assistência na comunidade, objetivando manter o indivíduo o maior tempo possível em seu núcleo familiar e social), ampliando a rede de atenção 24 horas; à aceleração necessária do fechamento de leitos em hospitais psiquiátricos; à intensificação dos programas que garantam aos moradores de hospital psiquiátrico o retorno à cidadania; dentre outros.

Uma das conquistas da Marcha foi a garantia de realização da A IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial. A III Conferência tinha sido realizada no ano de 2001.

Os pontos-chave da Marcha 
 Defender o Sistema Único de Saúde (SUS) ressaltando o papel fundamental que o Sistema tem na Reforma Psiquiátrica Antimanicomial, que é oferecer estrutura adequada e melhores condições de atendimento para tratamento de portadores de sofrimento mental;
 Defender o cumprimento da Lei da Reforma Psiquiátrica (10.216/01);
 Reivindicar a realização da IV Conferência Nacional de Saúde Mental (9 anos após a III, realizada em 2001), que tem a importância de discutir passos fundamentais para o avanço da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial, além de estabelecer novos marcos para profissionais da área e portadores de transtornos mentais, que estão cada dia mais atuantes socialmente;
 Exigir a efetiva implantação do "Programa de Volta para Casa", criado pelo Ministério da Saúde em 2003 com o objetivo de reintegrar socialmente pessoas com transtornos mentais que passaram por longas internações. O programa dispõe também de um auxílio financeiro para o beneficiário ou seu representante legal.

Ver também 
 Movimento antimanicomial
 Reforma Psiquiátrica
 III Conferência Nacional de Saúde Mental

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Reforma psiquiátrica
Saúde no Brasil